Dębogórze – wieś w woj. pomorskim, w powiecie puckim, w gminie Kosakowo
 Dębogórze – wzniesienie w woj. zachodniopomorskim, w powiecie świdwińskim, położone na Wysoczyźnie Łobeskiej
 Dębogórze-Wybudowanie – część wsi Dębogórze w woj. pomorskim, w powiecie puckim, w gminie Kosakowo

Zobacz też 
 Dębogóra
 Dębowa Góra